Спец — разговорное сокращение от «специалист» (ранее в России после революции 1917 г. и до середины 20-х годов массово употреблялось по отношению к технической интеллигенции).
 Спец- (сокр. от «специальный») — приставка в составных словах.

См. также 

 Специальные войска (С.в., СпецВ)